UFC 231: Holloway vs. Ortega — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 8 декабря 2018 года на «Скоушабэнк-арена» в Торонто, Канада.

На турнире состоялись два титульных боя. В главном бою вечера Макс Холлоуэй защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе, выиграв техническим нокаутом у Брайана Ортеги. Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко единогласным решением судей взяла верх над Йоанной Енджейчик, став обладательницей вакантного титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Предыстория 
Хедлайнерами турнира стали действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй и претендент на чемпионский пояс Брайан Ортега. Бой между ними планировался ещё на UFC 226 в Лас-Вегасе, но тогда Холлоуэя сняли из-за подозрений в сотрясении мозга.

Вторым по значимости событием вечера являлся бой за вакантный титул чемпионки UFC в наилегчайшей весовой категории, между бывшей чемпионкой UFC в легчайшем весе Валентиной Шевченко и бывшей чемпионкой UFC в минимальном весе Йоанной Енджейчик. Енджейчик в случае победы могла стать первой женщиной, владевшей чемпионскими поясами в двух разных весовых дивизионах. Ранее соперницы уже встречались на любительских соревнованиях по муай-тай и кикбоксингу, при этом победу во всех трёх случаях одержала Шевченко. 2 октября стало известно, что вместо боя с Енджейчик Валентина Шевченко встретится с Сиджарой Юбэнкс на турнире UFC 230 в Нью-Йорке, где срочно требовались бойцы для главного боя вечера. Тем не менее, вскоре организаторам удалось договориться о бое между Дэниелом Кормье и Дерриком Льюисом, после чего Шевченко была возвращена на турнир в Торонто к Йоанне Енджейчик.

Бой между Гилбертом Бёрнсом и Оливье Обен-Мерсье должен был состояться ещё в феврале 2018 года на турнире UFC on Fox 28 в Орландо, однако Бёрнсу не позволили там выступить из-за проблем со сгонкой веса. В итоге бой переназначили на UFC 231 в Торонто.

Поединок между Антониу Карлусом Жуниором и Элиасом Теодору, победителями бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, изначально планировался на UFC Fight Night 137 в Сан-Паулу. Антониу Карлус Жуниор в конечном счёте не смог выступить из-за травмы, в результате чего их противостояние перенесли на UFC 231 в Торонто. Однако этому бою всё равно было не суждено состояться, поскольку бразильский боец снова оказался травмированным, и 13 сентября поединок отменили. При всё при том, Теодору всё же остался в карде турнира, его новым соперником стал Эрик Андерс.

Бой в полутяжёлом весе между Джими Манувой и Тиагу Сантусом по изначальной задумке так же должен был пройти в рамках UFC Fight Night 137 в Сан-Паулу, где имел бы статус главного. Причиной его переноса в Торонто стала травма, полученная Манувой.

Ожидалось, что на UFC 231 встретятся Ренату Мойкану и Мирсад Бектич. Однако 15 ноября Бектич снялся с турнира в связи с травмой, а Мойкану было решено оставить в качестве резервного бойца, который в случае чего мог бы заменить одного из хедлайнеров.

Соперником Карлуса Диегу Феррейры изначально являлся Джон Макдесси, однако 28 ноября он был снят с турнира и заменён вернувшимся в строй ветераном организации Джесси Ронсоном. Но и Ронсон в конечном счёте тоже не смог выступить, поскольку Атлетическая комиссия провинции Онтарио сочла его слишком тяжёлым для лимита лёгкой весовой категории, и 4 декабря он тоже был исключён из карда турнира. Новой заменой стал новичок UFC Кайл Нельсон.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
 Бой вечера: Макс Холлоуэй — Брайан Ортега
 Выступление вечера: Макс Холлоуэй и Тиагу Сантус

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 8 декабря
Спорт в Канаде в 2018 году
Декабрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Торонто